Linnaeus kan syfta på:

 Linnaeus Rex – ett symfoniskt musikstycke komponerat av Ola Salo
 Linnaeus Väsen – ett musikalbum av Väsen, utgivet 2007
 7412 Linnaeus – en asteroid

Personer
 Carl von Linné (1707–1778), född Linnaeus, svensk botaniker, läkare, geolog, pedagog och zoolog som lade grunden för den moderna systematiken
 Samuel Linnaeus (1718–1797), den föregåendes bror; svensk vetenskapsman och präst

Se även 
 Linné (efternamn)
 Linné (olika betydelser)